Master of Ceremonies steht für:
 englischsprachig für Conférencier, unterhaltender Ansager
 MC (Hip-Hop), Sprechgesangskünstler